Microsoft Works — простой офисный пакет приложений, предназначенный для домашнего пользования. В состав этого пакета входит программное обеспечение, предоставляющее возможности обработки текста, работы с таблицами, управления базами данных и календарного планирования. В сравнении с Microsoft Office обладает меньшими возможностями: к примеру, электронные таблицы содержат лишь один лист, и т. п.

Заменён Microsoft Office Starter 2010 (Word и Excel с показом рекламы и ограниченным функционалом).

Составные части

Ассистент 
Существует для быстрого и удобного обращения к остальным частям пакета.

Альбом 
Простой альбом для создания коллекций фотографий или любой другой графики.

База данных 
Для создания и использования домашних баз данных, таких как списки книг или фонотека. В этой области применение Works может быть эффективнее, чем использование Access, так как он легче и быстрее осваивается пользователями. Однако SQL не поддерживается.

Текстовый редактор 
По функциональности находится между WordPad и MS Word. Тексты сохраняются в формате .wps, .doc, .docx, .html.

Календарь 
Планировщик времени.
Возможна синхронизация с КПК (PocketPC и Palm).

Электронная таблица 
В отличие от Microsoft Excel, использует лишь одну страницу и не поддерживает макросы и программы Basic.
Данные сохраняются в формате для электронных таблиц — .xlr, .xls, .xlsx. В последних двух форматах (Excel) диаграммы не сохраняются. В родном формате .xlr созданные диаграммы открываются из меню Вид (причём каждая диаграмма располагается в отдельном окне, и, чтобы видеть и диаграмму и данные, можно в меню Окно использовать пункт Рядом).

Версии

Works для MS-DOS 
 Microsoft Works 1.05
 Microsoft Works 1.12
 Microsoft Works 2.0, 2.00a
 Microsoft Works 3.0, 3.0a, 3.0b

Works для Mac OS 
 Microsoft Works 1.0
 Microsoft Works 2.0
 Microsoft Works 3.0
 Microsoft Works 4.0

Works для Microsoft Windows 
 Microsoft Works 2.0, 2.0a (Windows 3.x)
 Microsoft Works 3.0, 3.0a, 3.0b (Windows 3.x)
 Microsoft Works 4.0, 4.0a, 4.5, 4.5a (Windows 95)
 Microsoft Works 2000 (v.5) (Microsoft Works Suite 2000)
 Microsoft Works 6.0 (Microsoft Works Suite 2001, 2002) — Windows 95
 Microsoft Works 7.0 (Microsoft Works Suite 2003, 2004) — Windows 98 (Original release)
 Microsoft Works 8.0 (Microsoft Works Suite 2005) — Полностью совместима с Windows XP и Windows Vista, Windows 7 и более поздних версиях Windows.
 Microsoft Works 8.5 (Microsoft Works Suite 2006) — Последняя версия на Windows 98 SE/Me/2000
 Microsoft Works 9.0 (Microsoft Works Plus 2008) — Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

См. также 
 Microsoft Office

Ссылки 
 
 Неожиданная встреча: Microsoft Works 8.0

Неподдерживаемое ПО Microsoft